Miedum (Leeuwarden), een dorp in de gemeente Leeuwarden (Friesland)
Miedum (Waadhoeke), een buurtschap in Waadhoeke (Friesland)